В одиночному розряді тенісного турніру Women's Games 1980, який проходив в рамках Туру WTA 1980, Вірджинія Рузічі здобула титул, у фіналі перемігши Іванну Мадругу-Оссес 6-1, 6-3.

Сіяні гравчині 

  Вірджинія Рузічі (Переможниця)
  Іванна Мадруга-Оссес (фінал)

 Розалін Нідеффер (1-ше коло)
 Стейсі Марголін (1-ше коло)

Основна сітка

Посилання 
 

Women's Games